Бондин:

Фамилия 
 Бондин, Алексей Петрович (1882—1939) — советский писатель, драматург.
 Бондин, Виктор Алексеевич (1936—1997) — советский футболист, тренер.
 Бондин, Эмбер (род. 1991) — мальтийская певица.
 Бондин, Юрий Николаевич (род. 1946) — государственный и политический деятель Украины, Герой Украины.

География 
 Бондин — тауншип в округе Марри, Миннесота, США.